|-
| 141801 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141802 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141803 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141804 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141805 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141806 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141807 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141808 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141809 - || || 11 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141810 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141811 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141812 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141813 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141814 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141815 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141816 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141817 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141818 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141819 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141820 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141821 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141822 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141823 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141824 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141825 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141826 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141827 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141828 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141829 - || 2002 OC || 16 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141830 - || 2002 OH || 16 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141831 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141832 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141833 - || || 19 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141834 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141835 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141836 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141837 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141838 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141839 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141840 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141841 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141842 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141843 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141844 - || || 31 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141845 - || || 26 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141846 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141847 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141848 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141849 - || 2002 PC || 1 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141850 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141851 - || || 6 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141852 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141853 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141854 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141855 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141856 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141857 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141858 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141859 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141860 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141861 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141862 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141863 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141864 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141865 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141866 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141867 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141868 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141869 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141870 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141871 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 141872 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 141873 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141874 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141875 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141876 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141877 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141878 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141879 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141880 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141881 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141882 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141883 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141884 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141885 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141886 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141887 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141888 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141889 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141890 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141891 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141892 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141893 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141894 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141895 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141896 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141897 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141898 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141899 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141900 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

1